Тарусов — фамилия. Известные носители:

 Тарусов, Иван Иванович (1770 — после 1818) — русский кораблестроитель.
 Тарусов, Борис Николаевич (1900—1977) — советский биофизик, доктор биологических наук, профессор, член КПСС, лауреат Государственной Премии СССР (1983) посмертно.